Olieslager, de molenaar van een oliemolen
 Jan Olieslagers, Belgisch motor- en wielrenner, luchtvaartpionier en luchtaas
 Lucien Olieslagers, Belgisch voetballer
 (9684) Olieslagers, een asteroïde

Zie ook 
 Olieslagerlaan (doorverwijspagina)
 Olieslagersteeg (doorverwijspagina)
 Olieslagersstraat (doorverwijspagina)